Niemcy:
 Lübars – dzielnica Berlina
 Lübars – dzielnica Möckern

Zobacz też:
 Neuermark-Lübars